La dénomination ciboule vivace peut désigner des plantes différentes :
 Allium lusitanicum
 Allium x cornutum